El Club Deportivo Rayo Sanluqueño es un club de fútbol de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) España. Fue fundado en el año 1962 y juega en primera Andaluza tras su ascenso en la temporada 20/21 quedando campeón de su categoría. Su sede actual es el estadio el "Picacho" En Sanlúcar de Barrameda aunque también juega partidos como local en " La quinta de la paz".

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta con rayas verticales de colores azul y blanco, calzonas blancas y medias azules.
 Uniforme alternativo: Camiseta con rayas verticales de colores negro y amarillo, calzonas negras y medias negras.

Jugadores 
Plantilla 2009/2010

Enlaces externos 
Página oficial CD Rayo Sanluqueño

Equipos de fútbol de la provincia de Cádiz
Equipos de fútbol de Segunda Andaluza
Equipos de fútbol fundados en 1962
Sanlúcar de Barrameda
Fútbol en España en 1962